Русский язык:

 Русский язык — один из восточнославянских языков, один из крупнейших языков мира, национальный язык русского народа.
 Русский язык — одно из исторических самоназваний западнорусского письменного языка.
 Русский язык (всеславянский) — искусственный панславянский язык Юрия Крижанича.
 Русский язык — издательство в системе Госкомиздата СССР, выпускавшее литературу для иностранных граждан, изучающих русский язык.

См. также 
 Русский язык в школе